Ка́рролтон () — название нескольких населённых пунктов в США:

Топонимы США 
Населённые пункты
  — городок в Алабаме.
 Карролтон — немуниципальная территория в Арканзасе.
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
  — город в Джорджии.
  — город в Иллинойсе.
  — город в Кентукки.
  — 27 погибших, 34 раненых.
  — город в Миссисипи.
  — город в Миссури.
  — городок в Нью-Йорке.
  — деревня в Огайо.
 Карролтон — город в Техасе.
Тауншипы
  — в Арканзасе, округ Бун.
  — в Арканзасе, округ Карролл.
  — в Иллинойсе.
  — в Индиане.
 Карролтон — в Миннесоте.
  — в Мичигане.
Прочее
  — нейборхуд (район) в Новом Орлеане (Луизиана), самостоятельный город с 1833 по 1874 год.
Составные
  — город в Мэриленде.
 Нью-Карролтон — станция метро.

См. также 
  — боро в Пенсильвании
 Кэрролл